Cercle de Goundam är en krets i Mali.   Den ligger i regionen Timbuktu, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Bamako. Antalet invånare är .

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Timbuktu (region)